Minnis ist der Familienname folgender Personen:

 Chelsey Minnis (* 1970), US-amerikanische Poetin
 Hubert Minnis (* 1954), bahamaischer Politiker und Ministerpräsident
 Jon Minnis (* 1950), kanadischer Animator und Drehbuchautor